Survive (álbum de B'z)
Survive (álbum de Nuclear Assault)
Survive, Kaleidoscope

Desambiguação